Menno est un prénom d'origine frisonne. Il est notamment porté par:
Menno Simons (1496-1561), dirigeant religieux frison, à l'origine du mouvement mennonite ;
Menno Hanneken (1595-1671), théologien allemand ;
Menno van Coehoorn (1641–1704), soldat et ingénieur militaire frison ;
Menno ter Braak (1902–1940), écrivain néerlandais ;
Menno Huizinga (1907-1947), photographe néerlandais ;
Menno Sluijter (1932-), anesthésiste néerlandais ;
Menno Aden (1942-), juriste allemand ;
Menno Meyjes (1954-), scénariste, réalisateur et producteur néerlandais ;
Menno Boelsma (1961-), patineur de vitesse néerlandais ;
Menno Oosting (1964–1999), joueur de tennis professionnel néerlandais ;
Menno Schilthuizen (1965-), biologiste et écologiste néerlandais ;
Menno Westendorp (1969-), cinéaste néerlandais ;
Menno Willems (1977-), footballeur néerlandais ;
Menno de Jong (1984-), DJ et producteur néerlandais ;
Menno Koch (1994-), footballeur néerlandais.

Géographie 
Menno peut aussi désigner des lieux liés au mennonitisme:
 Menno, une localité dans le Dakota du Sud ;
 Menno, une colonie du Paraguay ;
 Menno, une municipalité de Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Mennonitisme

Prénom masculin